Milov může být:
 Milov (Nicov) – základní sídelní jednotka a katastrální území obce Nicov v okrese Prachatice, de facto zaniklá šumavská vesnice
 Milov (Polná) – lokalita v Janovicích, části města Polná
 Milov (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tachov

Související články 
 Mílov